Chrysler Serie C23 steht für:

 Serie C23 des Chrysler Imperial, siehe Chrysler Imperial #Serien C23 und C24 (1939)
 Serie C23 des Chrysler New Yorker, siehe Chrysler New Yorker #New Yorker, 1939
 Serie C23 des Chrysler Saratoga, siehe Chrysler Saratoga #Saratoga C23 (1939)